Usha steht für:

 Usha (Galiläa), antike Stadt in Galiläa
 Usha (Israel), israelisches Kibbutz
 Usha (Mythologie), in der indischen Mythologie Tochter von Bana und Frau des Aniruddha
 Usha, frühmittelalterlicher Kleinstaat vermutlich mit der Hauptstadt Kafirkala im Norden von Tocharistan

Usha ist der Nachname von:
 K. K. Usha (* 1939), ehemalige Gerichtsvorsitzende am obersten Gericht von Kerala, Indien
 P. T. Usha (* 1964), indische Athletin

USHA ist Abkürzung von:
 United States Housing Authority
 United States Handball Association

Siehe auch:
 Ushas, Göttin der altindischen Mythologie

Abkürzung